Estes foram os resultados do evento masculino de triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2018. A prova foi disputada a 8 de Outubro de 2018 no Parque Polideportivo Roca. Alexandre Montez ganhou a primeira medalha para Portugal nestes Jogos.

Resultados

Galeria de imagens

Referências 

Eventos do triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2018